Nettleton (Lincolnshire)
Nettleton (Wiltshire)
Nettleton (Mississippi)